Костевич Вацлав — державний діяч Великого князівства Литовського.
 Костевич Володимир Євгенович — український футболіст, захисник клубу «Карпати» (Львів).
 Костевич Олена Дмитрівна — українська спортсменка, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту України.